Байпа́с, обвід, обхід (від  — «обхід») — резервний шлях, запасний маршрут у деяких системах.

У трубопровідних магістралях 
1) трубопровід для відведення потоку рідини від елементів устави, клапанів та інших пристосувань. Байпас використовується, наприклад, при ремонті елементів основного трубопроводу без його зупинки (без припинення подачі потоку по трубопроводу).

2) обвід, паралельний прямій ділянці трубопроводу з запірною або регулюючою трубопровідною арматурою чи приладами (напр. лічильниками рідини чи газу). Служить для керування технологічним процесом при несправності арматури чи приладів, встановлених на прямому трубопроводі, а також при необхідності їх термінової заміни через несправність без зупинки технологічного процесу.

В електроніці 
Bypass в програмах редакторів звуку означає оминути увімкнені (активні) звукові ефекти або фільтри, з метою прослуховування звукового файлу в початковому вигляді, без необхідності вимкнення, видалення або скасування цих ефектів та фільтрів.

Примітки

Література

Посилання 
 Байпас 

Гідротехніка
Геологічний контроль